Tottleben steht für:

 Tottleben, eine Gemeinde in Thüringen

Tottleben ist der Name folgender Personen: 
 Tottleben (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht der Freiherren und Grafen von Tottleben
 Carl Adolph Gottfried von Tottleben, preußischer Oberstlieutenant, Sohn von Gottlob Heinrich von Tottleben
 Curt Heinrich von Tottleben (1661–1724), sachsen-weißenfelsischer Hausmarschall und Kammerrat
 Gottlob Heinrich von Tottleben (1715–1773), sächsischer Graf, russischer General

Siehe auch:
 Totleben